Insegna (diritto), in diritto privato, indica un segno utilizzato per distinguere l'unità locale, o le singole unità locali, in cui si realizza l'attività d'impresa. L'insegna è assoggettata a particolari tutele.
Insegna indica il simbolo di una funzione, una carica o l'appartenenza ad un ordine di merito
Insegna navale indica la bandiera distintiva di una singola unità militare, di una nave, etc.
Con il termine Insegna romana si indicano gli stendardi distintivi delle legioni romane